Retusa är ett släkte av snäckor som beskrevs av Brown 1827. Retusa ingår i familjen Retusidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Retusa